Charles Waltner peut faire référence à :

 Charles Jules Waltner (1820-1911), graveur français, père de Charles Albert
 Charles Albert Waltner (1846-1925), graveur français, fils de Charles Jules